Édouard Louis Trouessart, un zoologiste français (1842 - 1927).
 Le triton de Trouessart, un amphibien.
 Arthur Trouëssart, architecte français